

Cinema 
 Il letto racconta... (Pillow Talk) – film del 1959 diretto da Michael Gordon

Musica 
 Pillow Talk  – singolo di Doris Day del 1959
 Pillow Talk – singolo di Sylvia Robinson del 1973
 Pillow Talk – singolo di Tanya Jackson del 1983

Televisione 
 Pillow Talk – serie televisiva del 2017